В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Chicago 1971, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1971, Франсуаза Дюрр здобула титул, у фіналі перемігши Біллі Джин Кінг 6-4, 4-6, 6-1.

Основна сітка

Посилання 
 

1971